NGC 6440 (другие обозначения — GCL 77, ESO 589-SC8) — шаровое скопление в созвездии Стрелец.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6440
Стрелец (созвездие)
Шаровые скопления